Le Lombard peut désigner :
 Le Lombard, (les Éditions du Lombard jusqu'en 1986), une maison d'édition de bande dessinée belge fondée en 1946 par Raymond Leblanc, en lien avec le journal de Tintin.
 Le Lombard, quartier de la ville française de L'Isle-d'Abeau, en Isère, où eurent lieu des combats entre Résistants et troupes allemandes le , vers la fin de la seconde Guerre mondiale.